Rapex – akcesorium mające chronić kobiety przed gwałtem dopochwowym wynalezione w 2005 z RPA.
 RAPEX – stworzony w 1984 system, działający na obszarze Jednolitego Rynku Unii Europejskiej.

Przypisy